Thanatosdrakon amaru — вид птерозаврів родини Azhdarchidae, що існував у пізній крейді (89-86 млн років тому). Описаний у 2022 році.

Скам'янілості 
Скам'янілі рештки двох особин знайдено у відкладеннях формації Плоттьє на заході Аргентини. На основі цих решток у 2022 році описано нові вид та рід Thanatosdrakon amaru. Родова назва Thanatosdrakon перекладається з грецької мови як «дракон смерті». Назва виду amaru є кечуанським словом, що означає «летючий змій» і відноситься до інківського божества Амару.

Опис 
За оцінками, розмах крил сягав до 9 м, що робить Танатосдракона найбільшим відомим птерозавром з Південної Америки.

Класифікація 
У філогенетичному аналізі Thanatosdrakon є сестринським таксоном до Quetzalcoatlus у спільній кладі з Cryodrakon.

Примітки 

Птерозаври крейдового періоду
Вимерлі плазуни Південної Америки
Azhdarchoidea
Вимерлі тварини, описані 2022